Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Amapá durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia

Março de 2020 
Em 19 de março, atividades consideradas não essenciais foram suspensas para limitar circulação de pessoas. A medida afetou lugares como shoppings, comércio, academias, bares, restaurantes. Em 20 de março, o primeiro caso é confirmado no Estado, na capital Macapá. Se trata de uma mulher de 36 anos, que esteve em viagem à Belém, no Pará, onde teve contato com uma amiga de São Paulo. Em 21 de março, foi decretado estado de calamidade pública.

Abril de 2020 
Em 04 de abril, a primeira morte é confirmada no estado, na capital Macapá. O paciente era um homem de 60 anos que possuía uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Em 30 de abril, o Amapá registra a maior incidência de casos de COVID-19 por 1 milhão de habitantes em todo o país.

Estatística 

Por município

Essa é a lista de municípios com mais casos confirmados:

Até 10 de junho de 2020.

Pandemias ou epidemias em curso